Позо Зарко има више значења:

 Позо Зарко (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Позо Зарко (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику